Forest of Dean peut désigner :
 Forest of Dean, une région géographique, historique et culturelle située dans l'ouest du comté de Gloucestershire, en Angleterre ;
 Forest of Dean, un district non-métropolitain situé dans le comté du Gloucestershire, en Angleterre ;
 Forest of Dean, une circonscription située dans le Gloucestershire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.